Princezna Iman bint al-Husajn (* 24. dubna 1983, Ammán) je jordánská princezna.

Mládí 
Princezna Iman se narodila 24. dubna 1983 v Ammánu v Jordánsku. Princezna Iman je dcera krále Husajna a královny Núr Jordánské. Je sestra krále Abdalláha II. Jordánského, princezny Aliy, princezny Fajsal, princezny Aišy, princezny Zeiny, princezny Hájy, prince Aliho, prince Hamzáha, prince Hašíma a princezny Rajáhy.

Vzdělání 

Princezna Iman studovala na Garrison Forest School v Baltimoru v Marylandu, na Fay School v Massachusetts a na Maret School ve Washingtonu, D.C. V roce 2002 se přihlásila na Královskou vojenskou akademii v Sanduhrstu, kde dokončila svůj trénink 8. srpna 2003. V roce 2003 se zapsala na American University ve Washingtonu, D.C. a v roce 2007 promovala v oboru sociologie.

Osobní život 
Dne 20. prosince 2012 oznámil jordánský královský dvůr zasnoubení princezny Iman s podnikatelem Zaidem Azmi Mirzou. Vzali se 22. března 2013. Dne 7. října 2014 porodila syna Omara. Pár se rozvedl v roce 2017.

Vyznamenání 
 
 Rytíř velkostuhy Nejvyššího řádu renesance, speciální třidy
 Rytíř velkostuhy Řádu za vojenské zásluhy

Předkové

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 The 20 Hottest Young Royals - Princess Iman bint Al Hussein, Forbes

Hášimovci
Jordánské princezny
Absolventi American University
Narození v roce 1983
Narození 24. dubna
Narození v Ammánu
Žijící lidé
Ženy